Alerte ! Extra-terrestres ! est le vingt et unième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches d'Alerte ! Extra-terrestres ! furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 46/74 à 3/75).

Personnages

Les enquêteurs 
 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Bob Drumont, journaliste à La Rafale

Les habitants du village 
 Frédéric Louaisil, alias « Buffalo Bill », oncle de Bob Drumont et de Mathias ; il est propriétaire de la Closerie
 Mathias, cousin de Bob ; il habite à la Closerie
 Maurice Chabert, la soixantaine, chef d'entreprise, patron des Carrières réunies
 Lisa Chabert, fille de Maurice Chabert
 Le  Richier
 Norbert Génin, jeune médecin
 Yves Kernec, député local
 Albéric Lachaud, suppléant de Kernec
  Bodard, restauratrice
 Douanez (père et fils), habitants du village

Lieu de l’action 
 Mérouvan, village imaginaire de Bretagne.

Résumé  
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

Mise en place de l'intrigue () 
Frédéric Louaisil se promène près du cimetière alors que le brouillard tombe. Un sifflement retentit : oui, « ils » sont revenus ! Les Extraterrestres, comme lorsqu'il les avait déjà vus quatre ans auparavant… Louaisil les suit mais reçoit une décharge d'un rayon paralysant qui lui fait perdre conscience.

L'enquête de Ric et de Bourdon () 
Deux jours plus tard, Ric Hochet et Bob Drumont viennent faire un reportage chez la victime, à la Closerie : c'était Bob qui quatre ans plus tôt avait couvert l'affaire, lui qui est le neveu de Louaisil. Les environs semblent chargés de mystère, notamment la route de l'impossible. Louaisil annonce que les extraterrestres vont envahir la Terre. Ric commence à recueillir quelques témoignages qui attestent l'existence des Martiens (témoignages des Douanez, père et fils). Un petit groupe d'autodéfense s'organise même dans le village.

Louaisil aurait reçu un message des extraterrestres qui lui auraient fixé rendez-vous sur la route de l'impossible. Ric et Bob s'y précipitent et voient l'oncle se désintégrer dans un sifflement assourdissant ! Ils rentrent paniqués à la Closerie pour s'apercevoir que Louaisil est tranquillement en train de tailler ses rosiers, son neveu Mathias à ses côtés. Le lendemain, le commissaire Bourdon arrive et l'on découvre la Closerie ravagée et la porte découpée en forme d'extraterrestre ! Louaisil et son neveu Mathias ont disparu. Chabert, le patron des carrières, pense qu'on en veut à ses intérêts et fait part à Ric de sa décision de faire des rondes nocturnes dans ses propriétés. Le soir, Ric, Drumont et Bourdon le suivent discrètement, quand un sifflement suraigu leur vrille les oreilles. On retrouve le corps de Chabert entièrement disloqué. Ric aperçoit un Martien qu'il poursuit jusqu'au cimetière… avant de recevoir un éclair lumineux.

Ric poursuit son enquête, en vain. Lisa reçoit un coup de fil du  Richier qui lui donne rendez-vous sur la route de l'impossible. Ric suit discrètement le docteur, quand il rencontre Lisa terrorisée : le docteur a été attaqué par les Martiens. Ric ne trouve plus que le contour fumant du docteur dans l'asphalte ! Bob Drumont lui aussi disparaît ; on finit par le retrouver emmuré dans un caveau. Il déclare avoir été agressé par les extraterrestres. On trouve peu après le corps du député Kernec accroché en haut d'un relai de télévision. Une autopsie réalisée par le  Génin ne révèle aucune cause suspecte dans le décès. Peu après, les extraterrestres tentent d'enlever le cadavre de Kernec à l'hôpital.

Ric se rend alors au cimetière où il découvre la vérité.

Dénouement et révélations finales () 
Trois aliens arrivant par derrière l'attaquent mais Ric parvient à les maîtriser : il s'agit en réalité de Lisa Chabert, d'Albéric Lachaud et du  Norbert Génin. Il s'agit en quelque sorte du « gang des héritiers » : ils avaient tous un intérêt à ce que les personnes disparues ou décédées meurent d'une façon suspecte, afin de recueillir les héritages respectifs (argent pour Lisa, siège de député pour Lachaud, clientèle pour Génin).

Réapparaît alors Mathias, qui avait été enfermé dans les carrières. On y retrouve aussi le cadavre de Frédéric Louaisil. Qui était le chef de la bande ?

Mathias déclare avoir peur, seul à la Closerie. Son cousin Bob Drumont va dormir dans la maison pour le rassurer. Mais Ric a tout compris : la nuit suivante, il va avec Bourdon à la Closerie. En sort Mathias, menacé par Bob du vieux colt de Frédéric ! Bourdon s'apprête à tirer sur Bob, qui à l'évidence paraît être le « quatrième héritier » (puisqu’il hérite avec Mathias de la Closerie), lorsque Ric l'empêche de tirer. En réalité, Bob était la victime de son cousin, qui avait placé dans la poche de Bob une bombe miniature qui risquait d'exploser s'il appuyait sur une télécommande. Mathias avait ordonné à Bob de le menacer avec le vieux Colt, cassé et inutilisable, de l'oncle Frédéric.

En faisant dévier le bras du commissaire, la balle de Bourdon atteint Mathias en plein cœur, le tuant immédiatement.

Bob est libéré de la bombe qui le menaçait.

Action et rebondissements 
Les numéros de pages indiqués ci-dessous ne sont pas les numéros des planches. Dans la mesure où la planche 1 commence en page 3, on obtient le numéro de planche en soustrayant 2 au numéro de la page.

À noter que Ric ne fait usage de violence qu'une seule fois, et seulement pour se défendre avec une grille d'évacuation d'eau contre les Martiens (page 42). C'est le premier moment de résolution de l'intrigue, où Ric sait que les extraterrestres sont humains : il a découvert le truquage du rayon paralysant (paralysie par électrisation avec un câble amenant l'énergie sur la plaque d'entrée du cimetière) et ses adversaires le menacent avec une arme bien humaine.

Véhicules remarqués 

 Citroën DS21, voiture du Docteur Richier
 Porsche 911, voiture de Ric Hochet
 MGB cabriolet, voiture de Lisa Chabert
 Renault Estafette, fourgonnette de gendarmerie

Observations 
Nadine n'apparaît pas dans le récit.

On note la représentation graphique du président de la République français en fonction, Valéry Giscard d'Estaing et celle de son ministre de l'intérieur, Michel Poniatowski (page 27, deuxième bande).

Accueil par la critique 
À sa sortie, un journaliste du 24 heures qualifie cet album de « l'un des meilleurs suspenses qu'ait connu cette série. »

Références 

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1974
Rayon paralysant
Extraterrestre dans la bande dessinée
1974 en science-fiction